Vi – miejscowość w Szwecji (Gävleborgs län)
 Vi – miejscowość w Szwecji w gminie Sundsvall
 Vi – miejscowość w Albanii w gminie Vig-Mnelë
 Vi – (pol. My) – miesięcznik wychodzący w Szwecji od 1913 roku
 VI – cyfra 6 w rzymskim systemie liczbowym
 VI – kod ISO 3166 oznaczający Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 VI – album studyjny niemieckiego rapera Sido
 vi – edytor tekstu dla systemów zgodnych z Unix specyfikowany przez Single UNIX Specification oraz POSIX,
 vi – kod ISO 639-1 oznaczający język wietnamski

Zobacz też 
 „Vi sitter i Ventrilo och spelar DotA” (także „DotA” lub w odniesieniu do wersji z 2007 roku) – singel Basshuntera
 „Vi kommer alltid ha Paris” – utwór Veroniki Maggio
 Vị Thanh – miasto w Wietnamie